Turks handbalteam junioren (mannen)
 Turks handbalteam junioren (vrouwen)